Ríg  – divinità norrena
 Rig  – personaggi della serie Dead or Alive
 RIG  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rio Grande (Brasile)
 Rig  – nome inglese a volte usato per gli impianti di perforazione
 Rig  – nome inglese usato per indicare un insieme di strumenti, amplificatori ed effetti elettronici utilizzato da un musicista per ottenere il suono di suo gradimento